Children oder The Children (englisch: die Kinder) ist:

Familienname folgender Personen:
 Anna Children, verheiratete Anna Atkins (1799–1871), britische Botanikerin und Illustratorin
 John George Children (1777–1852), britischer Chemiker, Mineraloge und Zoologe

Film und Fernsehen:
 The Children (1980), US-amerikanischer Spielfilm von Max Kalmanowicz aus dem Jahr 1980
 The Children, deutscher Titel Meine liebe Rose, britisch-deutscher Spielfilm von Tony Palmer aus dem Jahr 1990
 The Children (2008), britischer Spielfilm von Tom Shankland aus dem Jahr 2008
 The Children (Miniserie), britische Miniserie aus dem Jahr 2008

Musik:
 Children (Band), US-amerikanische Popband
 Children (David-Murray-Album), Musikalbum von David Murray aus dem Jahr 1984
 Children (The-Mission-Album), Musikalbum der Band The Mission aus dem Jahr 1988
 Children (Lied), Lied von Robert Miles aus dem Jahr 1995

Theater:
 Children (Theaterstück), Theaterstück von A. R. Gurney aus dem Jahr 1974

Siehe auch:
 Child